Кухня — термін, що має кілька значень:

 Кухня — приміщення для приготування їжі, а також набір меблів для нього (кухонний гарнітур)
 Кухня () — специфічний набір традицій та рецептів готування їжі
 Кухня — у переносному сенсі — внутрішні, скриті механізми певного явища, дії.
 «Кухня» — комедійний серіал 2012 року.

Див. також 
 Висока кухня () — кухня закладів «високого рівня»